Гингольд () — еврейская фамилия.
 Гингольд, Джозеф (1909—1995) — американский скрипач и педагог.
 Гингольд, Пинхас (1894—1953) — еврейский педагог, общественный деятель, издатель.